Cahun ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Cahun (1894–1954), französische Schriftstellerin und Fotografin
 Léon Cahun (1841–1900), französischer Orientalist